Ys (álbum) — da cantora Joanna Newsom
Ys (série) — série de jogos de RPG eletrônico

Desambiguações de siglas
Desambiguações de música